Niemcy:
 Ammeldingen an der Our – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Ammeldingen bei Neuerburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm